Klestil ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Klestil (1932–2004), 1992 bis 2004 Bundespräsident der Republik Österreich
 Edith Klestil (1932–2011), seine erste Ehefrau 
 Margot Klestil-Löffler (* 1954), seine zweite Ehefrau, österreichische Diplomatin 
 Söhne des Bundespräsidenten:
 Thomas Klestil (Mediziner), österreichischer Mediziner und Hochschullehrer
 Stefan Klestil (* 1967), stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats von Wirecard, seit 2019 (Mitglied seit 2009)